Szczeżujski (ang. Boyster, od 2014) – francusko-amerykański serial animowany stworzony przez Frederica Azemara, Emmanuelle Fleury i Fabiena Limousina. Wyprodukowana przez wytwórnię Je Suis Bien Content i The Walt Disney Company.

Premiera serialu miała miejsce 14 czerwca 2014 roku na amerykańskim Disney XD. W Polsce serial zadebiutował 4 października 2014 roku na antenie Disney XD.

Fabuła 
Serial opisuje perypetie Szczeżujskiego, który jest pół-chłopcem i pół-ostrygą, a także rozumie język wielorybów. Aby stać się zwyczajnym chłopcem, postanawia ukryć przed wszystkimi swoje niesamowite umiejętności.

Obsada 
 Akie Kotabe – Szczeżujski
 Rasmus Hardiker – Rafik
 Matthew Forbes – Ostryś

Wersja polska 
Wersja polska: SDI Media Polska
Reżyseria: Marek Robaczewski
Dialogi: Renata Wojnarowska
Koordynacja produkcji: Katarzyna Ciecierska
W wersji polskiej udział wzięli:
 Otar Saralidze – 
 Szczeżujski,
 Klon Szczeżujski (odc. 25b)
 Karol Osentowski – Rafik
 Mateusz Weber – 
 Ostryś,
 żeńska ostryga (odc. 24)
 Paweł Krucz – 
 Oliwer Częty,
 Gerard tata Szczeżujskiego
 siłacz (odc. 4b),
 jeden chłopaków (odc. 8a),
 strażak (odc. 9b),
 Ven Sparkle (odc. 23a)
 Marta Dylewska – 
 Alicja,
 Zoey (odc. 8a)
 Gina (odc. 8b),
 małe dziecko (odc. 10b, 12a),
 dzieciak (odc. 19a)
 Krzysztof Cybiński – 
 pan Plusk,
 jeden lekarzy (odc. 1b)
 Woda Głowa (odc. 5a),
 Sukedai (odc. 24),
 Komendator (odc. 10b)
 Robert Tondera – 
 Sędzia (odc. 1a),
 Tata Artura (odc. 2b),
 doktor Goodall, (odc. 3b),
 dziennikarz (odc. 3a, 19a),
 reżyser filmowy
 detektywi bliźnięta (odc. 11b),
 Wspaniały Kacper (odc. 16b),
 Profesor Goryl (odc. 20b),
 jeden naukowców  (odc. 20b)
 Sebastian Machalski – Bruno
 Krzysztof Szczepaniak – 
 Artur,
 Franek (odc. 11b),
 łysy facet (odc. 23a)
 Piotr Piksa – 
 Herman,
 Zane
 Kamil Pruban – 
 Fingers,
 dziennikarz (odc. 3a)
 Bożena Furczyk – 
 mama Alicji,
 Lola Mama Szczeżujskiego,
 Doktor Morgan (odc. 3b),
 staruczka (odc. 4a, 5a),
 Konsurella,
 Babcia Petunia (odc. 6b)
 Adam Krylik – 
 tata Alicji,
 Sukedai (odc. 3a),
 Jason Rapan,
 lodarz
 Mikołaj Klimek – 
 narrator w czołówce,
 facet (odc. 14a)
 sędzia (odc. 14b, 23a)
W pozostałych rolach:
 Olga Omeljaniec - 
 Nancy Craig,
 Maria Głowa (odc. 5a),
 dziewczyna (odc. 7b),
 Bruce (odc. 8b),
 strażniczka (odc. 24)
 Marta Dobecka
 Ewa Prus
 Anna Wodzyńska – głos z głośnika symulatora (odc. 2b)
 Maciej Więckowski
 Przemysław Wyszyński
 Karol Jankiewicz
 Jakub Konieczny
 Grzegorz Pawlak
 Piotr Bąk - 
 dyrektor muzeum (odc. 3a),
 Ven Sparkle (odc. 5a)
 Andrzej Hausner - Wielki Prospero (odc. 16b)
 Marek Robaczewski – 
 Wrestler (odc. 15b),
 dyrektor muzeum (odc. 16a),
 Jewgeni (odc. 19a),
 Profesor Aron Makaron (odc. 20b)
 Cezary Nowak - nadawca (odc. 17b)
 Anna Sztejner - 
 Mama Czętego,
 dzieciak (odc. 19b),
 Profesorka Maria Furia (odc. 20b),
 kucharka (odc. 22b)
 Paweł Szczesny - 
 Burmistrz (odc. 23a),
 naukowiec (odc. 24)
 Joanna Węgrzynowska -  Babcia Petunia (odc. 23b),
 Jacek Król - 
 Ochroniarz - (odc. 23a),
 Sędzia - (odc. 23b),
 Warren Bezsercow (odc. 24),
 Dut Master (odc. 26a),

Lektor: Mikołaj Klimek

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2014